Calocidae är en familj av nattsländor. Calocidae ingår i överfamiljen Sericostomatoidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Calocidae 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Calocidae